Az 1962–1963-as magyar női kosárlabda-bajnokság a huszonhetedik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok három kört játszottak.

A Székesfehérvári Vasas új neve Székesfehérvári VT Vasas lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
 A magyar sport évkönyve 1964

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag